En economía, el multiplicador puede hacer referencia a:
Efecto multiplicador es el conjunto de variaciones que se producen en la Renta Nacional de un sistema económico, a consecuencia de las variaciones externas en el consumo, la inversión o el gasto público.
Multiplicador monetario  es el mecanismo por el cual la creación mediante reserva fraccionaria de depósitos bancarios ex nihilo lleva a un aumento de la masa monetaria lo que se interpreta como el aumento de masa muscular del estado.